Жоффруа́ Гиша́р может означать:

 Жоффруа Гишар — французский предприниматель, основатель крупнейшей розничной сети Casino.
 «Жоффруа Гишар» — стадион в городе Сент-Этьене, названный именем Жоффруа Гишара.